Christian Lotz ist der Name folgender Personen:

* Christian Lotz (Philosoph) (* 1970), deutsch-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Christian Lotz (Historiker) (* 1976), deutscher Historiker